Марсело Федрицци Демолинер (; родился 18 января 1989 года в Кашиас-ду-Суле, Бразилия) — бразильский профессиональный теннисист; победитель четырёх турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Марсело начал играть в теннис в возрасте шести лет вместе со своей семьей. Его родителей зовут Жулиано и Жизела, есть сестра Луиза.

Любимая поверхность — хард, любимый турнир — Уимблдон. Кумирами в мире тенниса в детстве были Пит Сампрас и Густаво Куэртен. Болельщик футбольной команды Гремио.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (15)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров ATP в парном разряде (14)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (61)

Победы (35)

Поражения (26)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бразилии